I liga szkocka w piłce nożnej (1934/1935) – czterdziesty piąty sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został zespół Rangers. Awans uzyskały zespoły Third Lanark i Arbroath. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły St. Mirren i Falkirk.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1934 w piłce nożnej
1935 w piłce nożnej